Montoku peut être :
 empereur Montoku (827-858) du Japon ;
 Montoku, rivière du Congo-Kinshasa, affluent de la Lopori dans le territoire de Basankusu, en province de l’Équateur.